Калустов — фамилия. Известные носители:

 Калустов, Григорий Шаумович (1908—1943) — Герой Советского Союза.
 Калустов, Никита Макарович (?—1872) — генерал-лейтенант, георгиевский кавалер.